Akula kan syfta på:

 Projekt 971 Sjtjuka-B, sovjetisk ubåtsklass med Nato-rapporteringsnamnet Akula
 Projekt 941 Akula, sovjetisk ubåtsklass
 Oksana Pochepa, rysk sångare med artistnamnet Akula

Ryssland 

 Akula (vattendrag i Ryssland), Amur oblast,